Amerikai Egyesült Államok
Bloomington (Kalifornia)
Bloomington (Idaho)
Bloomington (Illinois)
Bloomington (Indiana)
Bloomington (Kansas)
Bloomington (Maryland)
Bloomington (Minnesota)
Bloomington (Missouri)
Bloomington (Nebraska)
Bloomington (Ohio)
Bloomington (Dél-Dakota)
Bloomington (Texas)
Bloomington (Utah)
Bloomington (Wisconsin)
Bloomington (város, Wisconsin)
Bloomington Township (egyértelműsítő lap)
New Bloomington (Ohio)

 Kanada
Bloomington (Ontario)
Bloomington (York Region, Ontario)
Bloomington (Nova Scotia)